Чемпионат Хорватии прошёл в Кутина с 11 по 21 ноября 2006 года.

 Категория: 11-я (средний рейтинг: 2508).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2006 год в шахматах
ноябрь 2006 года
Спорт в Хорватии в 2006 году